En mécanique du solide, une structure est hypostatique si et seulement si le nombre de liaisons indépendantes qui le lient est inférieur au nombre de ses degrés de liberté, voir Isostatisme, hypostatisme et hyperstatisme ;
 « hypostatique » se dit de hypostase, une des trois personnes de la Trinité chrétienne ;
 l'union hypostatique concerne la christologie dans la théologie chrétienne.